Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1948 го́да () — 27-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой этап

Группа «Север»

Группа «Юг»

Финальный этап

За 1 — 6 места

За 7 — 12 места

За 13 — 19 места

Литература 
 Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922-1997 m.: istorinė apybraiža“ // Vilnius, „Diemedis“, 1997. 44 p.

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1948 году
1948 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу